Эберку () — город в центральном Иране, в провинции Йезд. Административный центр одноимённого шахрестана.

География 
Город находится в юго-западной части Йезда, вблизи административной границы с останом Фарс, на высоте 1510 метров над уровнем моря.
Эберку расположен на расстоянии приблизительно 125 километров к юго-западу от Йезда, административного центра провинции и на расстоянии 530 километров к юго-юго-востоку (SSE) от Тегерана, столицы страны.

Население 
По данным переписи, на 2006 год население составляло 20 994 человек.

Достопримечательности 
 Мечеть Бирун. Одна из самых старых сохранившихся мечетей Ирана.
 Мавзолей Пир Хамза Сабзпуш.
 Пятничная мечеть.
 Старейший в мире кипарис.

История
Около 1474 года город посетил Афанасий Никитин, упомянувший его в своих путевых записках "Хожение за три моря".

Примечания 

Города Йезда